В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе E второго раунда чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2015. Состав группы был определён по результатам первого раунда. В группе участвуют по три лучшие команды из групп A и B, при этом учитываются результаты матчей между командами из одной группы в первом раунде. Матчи группы пройдут с 17 по 21 июня 2015 года в «Фёникс Холле» в Дебрецене, Венгрия. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

Участники

Положение команд 

|}

Результаты матчей между командами из одной группы в первом раунде

Группа A

Группа B

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+2).

Результаты матчей

1-й тур

Турция — Черногория

Чехия — Белоруссия

Греция — Франция

2-й тур

Черногория — Белоруссия

Греция — Чехия

Франция — Турция

3-й тур

Турция — Чехия

Черногория — Греция

Белоруссия — Франция

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2015

Группа E